Широківська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Широківська сільська рада — Автономна Республіка Крим, Сімферопольський район
 Широківська сільська рада — Дніпропетровська область, Криворізький район
 Широківська сільська рада — Закарпатська область, Виноградівський район
 Широківська сільська рада — Запорізька область, Василівський район
 Широківська сільська рада — Запорізька область, Веселівський район
 Широківська сільська рада — Запорізька область, Запорізький район
 Широківська сільська рада — Луганська область, Станично-Луганський район
 Широківська сільська рада — Херсонська область, Скадовський район

Ліквідовані
 Широківська сільська рада — Одеська область, Білгород-Дністровський район